SM U-96 – niemiecki okręt podwodny typu U-93 z okresu I wojny światowej
 SM U-96 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-54; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-96

Zobacz też 
 U-96

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich